Herzsee heißen:
  Herzsee (Ortsteil), Gemeinde Aldrans, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Herzsee (See in Tirol), See bei Aldrans im Tiroler Mittelgebirge, Tirol
 Herzsee (Vorarlberg), See bei der Wormserhütte im Verwall, Montafon, Vorarlberg
 Lagh de Calvaresc, See im Kanton Graubünden in Herzform